Murghab (district in Afghanistan), een district in de Afghaanse provincie Badghis
 Murghab (stad in Afghanistan), de hoofdstad van dat district
 Murghab (district in Tadzjikistan), een district in de Tadzjiekse provincie Gorno-Badachsjan
 Murghab, de hoofdstad van dat district
 Murghab (rivier), een rivier in Afghanistan en Turkmenistan
 Bartang, een rivier in Afghanistan en Tadzjikistan (ook Murghab genoemd)